Centroderidae är en familj av djur. Centroderidae ingår i ordningen Cyclorhagida, fylumet pansarmaskar och riket djur. I familjen Centroderidae finns 10 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Pansarmaskar
Centroderidae